Rodersdorf (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Solothurn
Rodersdorf (Wegeleben), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt